Il toponimo Dzeržinskij rajon  può riferirsi a:

Bielorussia 
Distretto di Dzeržinsk – Distretto della Bielorussia con capoluogo Dzeržinsk (Voblast di Minsk)

Russia 
Dzeržinskij rajon – rajon della Russia nell'Oblast' di Kaluga
Dzeržinskij rajon – rajon della Russia con capoluogo Dzeržinskoe nel Kraj di Krasnojarsk 
Dzeržinskij rajon – rajon della Russia con capoluogo Dzeržinsk nell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 
Dzeržinskij